Il doppio del torneo di tennis Aberto de São Paulo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thiago Alves e Flávio Saretta che hanno battuto in finale Lucas Engel e André Ghem 7-610, 6-3.

Teste di serie 

 Franco Ferreiro /  Sergio Roitman (quarti di finale)
 Marcelo Melo /  Mirko Pehar (primo turno)

 Brian Dabul /  Damián Patriarca (primo turno)
 Máximo González /  Diego Junqueira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aberto de São Paulo 2006